L'argent ne fait pas le bonheur (What Money Can't Buy), cinquième épisode de la série  RoboCop, diffusé en 1994 ;
 L'argent ne fait pas le bonheur (Malcolm's Money), dixième épisode de la saison 7 de Malcolm, diffusé en 2006 ;
 L'argent ne fait pas le bonheur (Number One), vingt-quatrième épisode de la saison 1 d’Earl, diffusé en 2006 ;
 L'argent ne fait pas le bonheur (Instant Karma), cinquième épisode de la saison 6 de Dr House, diffusé en 2009 ;
 L'argent ne fait pas le bonheur (Too Big to Fail), sixième épisode de la saison 6 de Parenthood, diffusé en 2014.

Voir aussi 
 L'agent ne fait pas le bonheur, bande dessinée du Flagada publié en 1967 ;
 L'agent fait le bonheur, série télévisée québécoise diffusée entre 1985 et 1987 ;
 L'argent fait le bonheur, film français de Robert Guédiguian sorti en 1993.